Касива:

Топонимы 
 Касива — центральный город на юго-востоке Японии.
 Касива — одно из названий японской деревни Гоёмай, вошедшей в состав села Хабомаи на полуострове Немуро, Хоккайдо.
 Касива — одно из названий островной группы Хабомаи, бытовавшее до образования села Хабомаи, по близости расположения с .

Фамилии 
 Касива, Юкина (род. 1994) — японский идол, певица, актриса.

См.также 
 Касива Рейсол  — японский футбольный клуб из города Касива.